37-й Чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин проводился с 13 сентября 1977 года в Бендерах по круговой системе.

Чемпионами страны стали Владимир Вигман и Виталий Габриелян. На третьем месте Александр Кандауров.

Итоговое положение 

(1 — победа, = — ничья, 0 — поражение)

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1977 № 11 — 1978 № 1

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В. М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Спорт в Бендерах
1977 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
1977 год в Молдавии
События 13 сентября
Сентябрь 1977 года
Шашки в Молдавии